Абакумовка — топонім:

 Абакумовка — село в Іланському районі Красноярского краю .
 Абакумовка — село в Токаревському районі Тамбовської області .
 Абакумовка — назва селища Жансугуров в  Алматинскій області до 1965 року